Devarata (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Devarata (Mithila), ein Nachkomme von Nimi und König von Mithila, dem der Bogen Shivas anvertraut war
 der von Shunashepa in der Familie Vishvamitras angenommene Name
 der Vater von Yajnavalkya